Blaze steht für:

 Blaze (Band), Name eines Projekts von Deep-House-Musikern
 Blaze – Eine gefährliche Liebe, US-amerikanisches Filmdrama von Ron Shelton (1989)
 Blaze Motorsport, britischer Automobilhersteller
 Blazegitter, ein optisches Gitter
 Blaze, früherer Name einer Metalband, siehe Blaze Bayley (Band)
 Blaze, mögliche Kartenkombination beim Poker, siehe Liste von Pokerbegriffen
 Blaze, Originaltitel eines Romans von Stephen King, siehe Qual (Roman)
 Blaze, Held der US-amerikanischen CGI-Animationsserie Blaze und die Monster-Maschinen

Blaze ist der Familienname von
 Anita Blaze (* 1991), französische Fechterin
 Henri Blaze de Bury (1813–1888), französischer Autor, Dichter sowie Literatur-, Kunst- und Musikkritiker
 Robin Blaze (* 1971), englischer Opernsänger (Countertenor)
 Roxanne Blaze (* 1974), US-amerikanische Pornodarstellerin

Siehe auch:
 The Blaze